René Binet kan syfta på:

* René Binet (1732–1812), fransk professor och översättare
 René Binet (1866–1911), fransk arkitekt och målare
 René Binet (1913–1957), fransk politiker